Slovo Akron, často používané jako název severoamerických obcí a jako pojem řeckého původu ve významu mys či pláž, může odkazovat k víceru pojmů:

 Akron (Ohio) – 5. největší město ve státě Ohio
 Akron (Alabama) – městečko v okrese Hale County v západní části státu Alabama
 Akron (Colorado) – statutární městečko, sídlo okresu Washington County v severovýchodním Coloradu
 Akron (Indiana) – městečko v okrsku Henry v okrese Fulton County
 Akron (Iowa) – městečko v okrese Plymouth County na nejzazším západě státu Iowa
 Akron (Michigan) – vesnice ve stejnojmenném okrsku (viz níže)
 Akron (New York) – velká vesnice v okrese Erie County na západě státu New York
 Akron (Pensylvánie) – městys v okrese Lancaster County
 Akron (Západní Virginie) – obec bez obecní správy v okrese Tyler County
 Akron (okrsek v Illinois) – okrsek v okrese Peoria County
 Akron (okrsek v Michiganu) – okrsek v okrese Tuscola County
 Akron (okrsek v Big Stone County v Minnesotě)
 Akron (okrsek ve Wilkin County v Minnesotě)
 Akron (Ontario) –  obec v málo obydlené oblasti v severním Ontariu obsluhovaná železniční společností Algoma Central Railway (značka AC), operující mezi Sault Ste. Marie a Hearstem, s větví do Michipicotenu
 Akron (Jižní Afrika)
 Plán Akron – architektonický projekt typizace kostelních budov z přelomu 19. a 20. století
 Akron (nevyztužená vzducholoď) – z roku 1911, plněná vodíkem
 USS Akron (ZRS-4) – obří ztužená vzducholoď amerického námořnictva, plánovaná jako průzkumný stroj s parazitními letouny na palubě.
Akron (film) – americký film z roku 2015
Akron (sdružení) – sdružení kronikářů a rodopisců Orlických hor a Náchodska